Высшая лига Казахстана по баскетболу 2016/2017 — является 14-м сезоном Высшей лиги национальной федерации баскетбола Казахстана.

Регламент 
Команды играют 1 круг в два тура. 1-й тур команды играют стыковые игры между группами. Все игры 1-го тура проводятся в одном городе. 2-й тур команды играют вкруг в своих группах.

Команды, занявшие по итогам двух туров с первого по четвертые места, продолжат сезон в Высшей лиге “А”. Команды, занявшие 5-10 места, образуют Высшую лигу “Б”. Команды сохраняют очки, набранные на Отборочном этапе в играх между собой соответственно.

Участники

Первый этап

Второй этап

Высшая лига "А"

Высшая лига "Б"

Плей-офф

Высшая лига "А"

1/2 финала

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Высшая лига "Б"

1/4 финала

Матч за 5-е место

1/2 финала

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение

Ссылки 

2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе